Okolí může být:
 Oblast kolem daného místa, předmětu či bodu.
 Okolí v geografii
 Okolí (matematika) – podmnožina topologického prostoru, jejíž otevřená podmnožina obsahuje daný bod
 Okolí systému – vše nacházející se mimo nějaký fyzikální systém
 Okolí podniku – též jenom okolí, označení pro prostředí a faktory, které na daný podnik působí a na které působí tento podnik, např. politické nebo sociální okolí

Zeměpisný název:
 Okolí (956 m) – hora v Českokrumlovské vrchovině
 Dolní Okolí – zaniklá osada na území obce Malšín
 Horní Okolí – zaniklá osada na území obce Malšín

Externí odkazy